Nederlands talent van het jaar (handbal)
 Nederlands Talent van het Jaar (voetbal)
 Talent van het jaar (Young Talent Award)